Bergfest steht für:

 Bergfest (Volksfest), einen bestimmten Typ eines Volksfestes
 Bergfest (Metapher), den Zeitpunkt zur Hälfte eines zu absolvierenden Zeitabschnittes 
 Bergfest (Film), Deutschland, 2008

Siehe auch:
 Bergfeste